Ingersheim névvel a következő cikkek találhatók:
Ingersheim (Ludwigsburgi járás), település Németországban, Baden-Württembergben
Ingersheim (Haut-Rhin), település Franciaországban, Haut-Rhin megyében